Quadron — датский музыкальный дуэт, состоящий из вокалистки Коко О и продюсера Робина Ханнибала. Оба участника на одну четверть африканцы, и в честь этого факта коллектив получил своё название. Дуэт сочиняет музыку в жанрах современного ритм-н-блюза и соула в электронной обработке, а вокал Коко О музыкальные обозреватели сравнивали с певицами Эми Уайнхаус, Даффи и Мэри Джей Блайдж.

История 
Коко О и Робина Ханнибала познакомил их общий друг, и они сошлись благодаря интересу к соул-музыке. Группа дебютировала в 2009 году с эпонимическим альбомом. В том же году песня «Slippin’» прозвучала в фильме «Тихо, крошка» (), и радиоведущий «Би-би-си» Жиль Петерсон включил трек «Day» в ежегодную подборку лучших номеров из его программы Worldwide. В следующие четыре года Quadron записали композицию «Waste Love», вошедшую в альбом Fire & Ice американского диджея Kaskade, и кавер-версию джексоновской «Baby Be Mine» для звуковой дорожки комедии «Думай, как мужчина»; кроме того, участники занимались сторонними проектами: Ханнибал работал в составе дуэта Rhye, а Коко О, переехавшая в Лос-Анджелес, сотрудничала с музыкантами Odd Future и записала песню «Where the Wind Blows» для саундтрека к фильму «Великий Гэтсби».

В июне 2013 года вышел второй альбом Quadron под названием Avalanche; в записи одного из треков принимал участие рэпер Кендрик Ламар. По замечанию Энди Келлмана из Allmusic, в новой работе музыканты «расширили звучание, сделав его более приемлемым в коммерческом отношении, но при этом не перегрузили его и не пошли на компромисс». В качестве ведущего сингла с альбома была выпущена песня «Hey Love», ставшая хитом на родине коллектива, заняв 8-ю строку национального чарта Дании, а сама пластинка дебютировала на третьем месте.

Дискография

Студийные альбомы 
 Quadron (2009)
 Avalanche (2013)

Синглы 
 «Slippin'» (2009)
 «Pressure» (2009)
 «Buster Keaton» (2010)
 «Hey Love» (2013)

Примечания 

Музыкальные коллективы Дании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2009 году
Музыкальные дуэты